Râul Făgețel se poate referi la:

 Râul Făgețel, Bărbat
 Râul Făgețel, Bicăjel
 Râul Făgețel, Camenca
 Râul Făgețel, Coșna
 Râul Făgețel, Olt

 Râul Valea Făgețelului

Altele 
 Făgețel (dezambiguizare)

Vezi și 
 Râul Făget (dezambiguizare)
 Râul Fagu (dezambiguizare)
 Râul Fagu Roșu (dezambiguizare)

 Râul Valea Făgetului (dezambiguizare)

Toponime românești